Die 1. Liga 1997/98 war die 64. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 9. August 1997 und endete am 10. Juni 1998.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1997/98 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1997/98